Сергей Казаков (род. 23 ноября 1959) — советский и туркменский футболист.

Клубная карьера 
Игровую карьеру начинал в клубе «Сатурн» из Рыбинска, с которым выступал в первой лиге. В 1984 году появился в команде «Автомобилист» (Наманган), где успешно выступал несколько сезонов. В 1989—1991 годах выступал во 2-й лиге за «Ахал‑ЦОП»/«Ахал».

В 1992 году играл в высшей лиге Туркмении, зарекомендовал себя классным защитником с поставленным ударом и умением пробивать штрафные. В 1993 году перешёл в «Бюзмейин», где и завершил свою карьеру.

Статистика

Ссылки 
 

Футболисты СССР
Футболисты Туркменистана
Игроки ФК «Рыбинск»
Игроки ФК «Навбахор»
Игроки ФК «Касансай»
Игроки ФК «Ахал»
Игроки ФК «Бюзмейин»